Nzebi peut désigner :
 les Nzebi, une population d'Afrique centrale
 le nzebi, une langue bantoue.